Высший совет правосудия () — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, действующий в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирование добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

История 
Предшественник органа — Высший совет юстиции — был создан после вступления в силу Закона Украины «О Высшем совете юстиции» в 1998-м году. 

В ходе судебной реформы, начатой в 2016 году, Высший совет юстиции был реорганизован и переименован в Высший совет правосудия ().

Деятельность Высшего совета правосудия осуществляется на основе Закона Украины «О Высшем совете правосудия», вступившего в силу 5 января 2017.

Решение о реорганизации было принято Высшим советом юстиции в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Высшем совете правосудия» 12 января 2017.

Состав 
Высший совет правосудия состоит из двадцати одного члена, избираемых следующим образом:
 1 — Председатель Верховного Суда Украины входит в состав Высшего совета правосудия по должности.
 10  — избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке:
 2  — назначает Президент Украины;
 2  — избирает Верховная Рада Украины;
 2  — избирает съезд адвокатов Украины;
 2  — избирает всеукраинская конференция прокуроров;
 2  — избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Срок полномочий избранных (назначенных) членов Высшего совета правосудия составляет четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд.

Член Высшего совета правосудия не может принадлежать к политическим партиям, профсоюзам, принимать участие в любой политической деятельности, иметь представительский мандат, занимать любые другие оплачиваемые должности (кроме должности Председателя Верховного Суда), выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской или творческой.

Полномочия 
Согласно ст. 131 Конституции Украины, Высший совет правосудия:
 вносит представление о назначении судьи на должность;
 принимает решение о нарушении судьёй или прокурором требований относительно несовместимости;
 рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;
 принимает решение об освобождении судьи от должности;
 даёт согласие на задержание судьи или содержание под стражей;
 принимает решение о временном отстранении судьи от правосудия;
 принимает меры по обеспечению независимости судей;
 принимает решение о переводе судьи из одного суда в другой;
 осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией и законами Украины.

Согласно статье 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»:

 Высший совет правосудия:
 вносит представление о назначении судьи на должность;
 принимает решение о нарушении судьёй или прокурором требований относительно несовместимости;
 обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи;
 образует органы для рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей;
 рассматривает жалобы на решения соответствующих органов о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;
 принимает решение об освобождении судьи от должности;
 даёт согласие на задержание судьи или содержание под стражей или арестом;
 принимает решение о временном отстранении судьи от правосудия;
 принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей;
 принимает решение о переводе судьи из одного суда в другой, решение о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации;
 принимает решение о прекращении отставки судьи;
 согласовывает количество судей в суде;
 утверждает Положения о Единой судебной информационной (автоматизированной) системе, Положения о Государственной судебной администрации Украины и типовые положения о ее территориальных управлениях, Положения о Службе судебной охраны, Положения о проведении конкурсов для назначения на должности государственных служащих в судах, органах и учреждениях системы правосудия, Положения о Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений;
 согласовывает Типовые положения об аппарате суда, Положения о порядке создания и деятельности службы судебных распорядителей;
 предоставляет обязательные к рассмотрению консультативные заключения по законопроектам по вопросам создания, реорганизации или ликвидации судов, судоустройства и статуса судей, обобщает предложения судов, органов и учреждений системы правосудия в отношении законодательства по их статусу и функционированию, судоустройству и статусу судей;
 осуществляет функции главного распорядителя средств Государственного бюджета Украины по финансовому обеспечению своей деятельности; участвует в определении расходов Государственного бюджета Украины на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия;
 утверждает по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения судов;
 согласовывает в установленном порядке перераспределение бюджетных расходов между судами, кроме Верховного Суда;
 назначает на должность и освобождает от должности Председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителей;
 определяет по представлению Председателя Государственной судебной администрации Украины предельную численность работников Государственной судебной администрации Украины, в том числе ее территориальных управлений;
 осуществляет другие полномочия, определённые Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».
 Высший совет правосудия, в связи с реализацией определённых законом полномочий, участвует в международном сотрудничестве, в том числе взаимодействует с иностранными учреждениями, учреждениями и организациями по вопросам правосудия; может быть членом соответствующих международных ассоциаций.
 Высший совет правосудия может привлекать для выполнения вспомогательных и консультативных функций органы судейского самоуправления, учреждения и организации, судей, судей в отставке, адвокатов, прокуроров и других специалистов.

Руководство

Председатели 
 Евдокимов, Валерий Александрович (1998—2001 гг.)
 Кивалов, Сергей Васильевич (2001—2004 гг.)
 Шелест, Николай Анатольевич (2004—2006 гг.)
 Изовитова, Лидия Павловна (2007—2010 гг.)
 Колесниченко, Владимир Николаевич (2010—2013 гг.)
 Лавринович, Александр Владимирович (2013—2014 гг.)
 Бенедисюк, Игорь Михайлович (2015 г.—2019 гг.)
Говоруха, Владимир Иванович (с 16 апреля 2019 г.)

Заместители Председателя 
 Бутенко, Владимир Михайлович (1998—2003 гг.)
 Шелест, Николай Анатольевич (2003—2004, 2007—2008 гг.)
 Изовитова, Лидия Павловна (2004—2007, 2010—2013 гг.)
 Андрейцев, Владимир Иванович (2009—2010 гг.)
 Удовиченко, Александр Сергеевич (2013—2014 гг.)
 Муравьев, Алексей Валентинович (с 2015 г.)

Персональный состав

Председатели Верховного Суда Украины 
 Бойко, Виталий Федорович (1998—2002 гг.)
 Маляренко, Василий Тимофеевич (2002—2006 гг.)
 Онопенко, Василий Васильевич (2006—2011 гг.)
 Пилипчук, Петр Филиппович (2012—2013 гг.)
 Романюк, Ярослав Михайлович (с 2013 г.)

Генеральные прокуроры Украины 
 Потебенько, Михаил Алексеевич (1998—2002 гг.)
 Пискун, Святослав Михайлович (2002—2003, 2004—2005, 2007 гг.)
 Васильев, Геннадий Андреевич (2004 г.)
 Медведько, Александр Иванович (2005—2007, 2007—2010 гг.)
 Пшонка, Виктор Павлович (2010—2014 гг.)
 Махницкий, Олег Игоревич (и. о. 24 февраля — 18 июня 2014 г.)
 Ярема, Виталий Григорьевич (19 июня 2014 — 10 февраля 2015 г.)
 Шокин, Виктор Николаевич (с 10 февраля 2015 г.)

Министры юстиции Украины 
 Станик, Сюзанна Романовна (1998—2002 гг.)
 Лавринович, Александр Владимирович (2002—2005, 2006—2007, 2010—2013 гг.)
 Зварич, Роман Михайлович (2005, 2006 гг.)
 Головатый, Сергей Петрович (2005—2006 гг.)
 Онищук, Николай Васильевич (2007—2010 гг.)
 Лукаш, Елена Леонидовна (2013—2014 гг.)
 Петренко, Павел Дмитриевич (с 2014 г.)

Члены, назначенные Президентом Украины 
 Варфоломеева, Татьяна Викторовна (1998—2004 гг.)
 Евдокимов, Валерий Александрович (1998—2004 гг.)
 Полтавец, Юрий Павлович (1998—2004 гг.)
 Гавриш, Степан Богданович (2004—2010 гг.)
 Задорожный, Александр Викторович (2004—2007 гг.)
 Чернушенко, Антон Васильевич (2004—2010 гг.)
 Кривенко, Виктор Васильевич (2008—2010 гг.)
 Кобылянский, Николай Генрихович (2010—2014 гг.)
 Кузьмин, Ренат Равельевич (2010—2014 гг.)
 Хорошковский, Валерий Иванович (2010 г.)
 Фесенко, Леонид Иванович (2011—2013 гг.)
 Винокуров, Сергей Маркиянович (2013—2014 гг.)
 Бондарь, Сергей Владимирович (2014—2015 гг.)
 Власенко, Сергей Владимирович (2014—2015 гг.)
 Мазур, Лидия Михайловна (2014—2015 гг.)
 Бенедисюк, Игорь Михайлович (с 2015 г.)
 Гусак, Николай Борисович (с 2015 г.)
 Малашенкова, Татьяна Михайловна (с 2015 г.)

Члены, назначенные Верховной Радой Украины 
 Селиванов, Анатолий Александрович (1999—2005 гг.)
 Мельник, Николай Иванович (2000—2006 гг.)
 Онопенко, Василий Васильевич (2000—2006 гг.)
 Бондик, Валерий Анатольевич (2007—2013 гг.)
 Завальнюк, Владимир Васильевич (2007—2013 гг.)
 Колесниченко, Владимир Николаевич (2007—2014 гг.)
 Кузьмишин, Виталий Николаевич (2013—2014 гг.)
 Лавринович, Александр Владимирович (2013—2014 гг.)
 Маловацкий, Алексей Владимирович (с 2015 г.)
 Мамонтова, Ирина Юрьевна (с 2015 г.)

Члены, назначенные Съездом судей Украины 
 Борисенко, Александр Михайлович (1998—2003 гг.)
 Бутенко, Владимир Михайлович (1998—2003 гг.)
 Шишкин, Виктор Иванович (1998—2003 гг.)
 Палий, Валентина Михайловна (2003—2007, 2010—2011 гг.)
 Скотарь, Анатолий Николаевич (2003—2008 гг.)
 Шелест, Николай Анатольевич (2003—2008 гг.)
 Кравченко, Константин Тимофеевич (2009—2014 гг.)
 Барбара, Валентин Петрович (2009—2010 гг.)
 Волков, Александр Федорович (2009—2010 гг.)
 Отрош, Инна Алексеевна (2010—2014 гг.)
 Удовиченко, Александр Сергеевич (2010—2014 гг.)
 Волковицкая, Наталья Александровна (с 2015 г.)
 Муравьев, Алексей Валентинович (с 2015 г.)
 Олейник, Алла Сергеевна (с 2015 г.)

Члены, назначенные Всеукраинской конференцией работников прокуратуры 
 Христенко, Александр Андреевич (1998—2004 гг.)
 Шуба, Владимир Васильевич (1998—2004 гг.)
 Кудрявцев, Виктор Викторович (2004—2010 гг.)
 Кузьмин, Ренат Равельевич (2004—2010 гг.)
 Пшонка, Виктор Павлович (2010—2014 г.г.)
 Гаврилюк, Михаил Иванович (2011—2014 гг.)
 Татьков, Виктор Иванович (2011—2014 гг.)
 Головатый, Василий Ярославович (2014—2015 гг.)
 Махницкий, Олег Игоревич (2014—2015 гг.)
 Комков, Владимир Кириллович (с 2015 г.)
 Нежура, Вадим Анатольевич (с 2015 г.)

Члены, назначенные Съездом адвокатов Украины 
 Изовитова, Лидия Павловна (1998—2014 гг.)
 Медведчук, Виктор Владимирович (1998—2004 гг.)
 Нечипоренко, Александр Лаврович (1998—2004 гг.)
 Жуковская, Ольга Леонидовна (2004—2010 гг.)
 Сафулько, Сергей Федорович (2004—2014 гг.)
 Высоцкий, Владимир Иванович (2010—2012 г.)
 Темкижев, Игорь Хажмуридович (2012—2014 гг.)
 Балац, Сергей Валерьевич (2014 г.)
 Гречковский, Павел Николаевич (с 2014 г.)
 Резников, Алексей Юрьевич (2014 г.)
 Беляневич, Вадим Эдуардович (с 2015 г.)
 Лесько, Алла Алексеевна (с 2015 г.)

Члены, назначенные Съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений 
 Кивалов, Сергей Васильевич (1998—2014 гг.)
 Нор, Василий Тимофеевич (1998—2004 г.)
 Таций, Василий Яковлевич (1998—2004 гг.)
 Андрейцев, Владимир Иванович (2004—2010 гг.)
 Медведчук, Виктор Владимирович (2004—2010 гг.)
 Портнов, Андрей Владимирович (2010—2014 гг.)
 Шаповал, Владимир Николаевич (2010—2014 гг.)
 Бойко, Андрей Михайлович (с 2014 г.)
 Каплина, Оксана Владимировна (2014 г.)
 Фазикош, Анна Васильевна (2014 г.)
 Мирошниченко, Анатолий Николаевич (с 2015 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Высшего совета правосудия 

Государственное устройство Украины
Судебная система Украины